Григо́рий Медве́дев: Медведев, Григорий Васильевич (род. 1983) — российский поэт, редактор и журналист.
 Медведев, Григорий Дмитриевич (род. 1964) — советский гребец-байдарочник, тренер по гребле.
 Медведев, Григорий Сергеевич (1904—1938) — удмуртский писатель, переводчик, педагог, автор  романа-трилогии «Лозинское поле».
 Медведев, Григорий Устинович (1933—2016) — советский и российский писатель и публицист.